Digby – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Digby – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Digby – miasto w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Digby – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Digby – jednostka samorządowa (municipal district) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Digby Ioane (ur. 1985) – australijski rugbysta